O Campeonato Iugoslavo de Futebol de 1925 foi a terceira edição do Campeonato Iugoslavo de Futebol,e contou com a participação de sete times.o SK Jugoslavija foi o campeão,pela segunda vez.

Torneio

Primeira fase

Semifinais

Final

Ligações externas 
 tabela da competição no RSSSF

Futebol da Iugoslávia